Ashburn hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares en Estados Unidos
Ashburn (Georgia), pueblo en el condado de Turner
Ashburn (Misuri), pueblo en el condado de Pike
Ashburn (Virginia), lugar designado por el censo sit­o en el condado de Loudoun

Personas
Aubrey Ashburn, cantante y compositora con formación clásica